Het WTA-tennistoernooi van Knokke-Heist (officieel Sanex Trophy) van 2001 vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2001 in de Belgische plaats Knokke-Heist/Het Zoute. Het was de derde editie van het Sanex Trophy-toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Smashnova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Iroda Tulyaganova uit Oezbekistan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Spaanse Gala León García in twee sets. Tulyaganova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Knokke-Heist op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 23.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De tweede Belgische deelneemster, Els Callens, was via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd – zij verloor evenwel reeds haar openingspartij.

De Nederlandse Amanda Hopmans bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Giulia Casoni en Iroda Tulyaganova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Virginia Ruano Pascual en Magüi Serna won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Roemeense koppel Ruxandra Dragomir-Ilie en Andreea Vanc in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Ruano Pascual had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Serna geen.

De Belgische Patty Van Acker en de Nederlandse Andrea van den Hurk waren als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten. De eerste ronde was evenwel hun eindstation.

Een andere Nederlandse, Amanda Hopmans, speelde samen met Natalie Grandin uit Zuid-Afrika – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2001
Knokke-Heist